Hans Meyer peut désigner :
 Hans Meyer (1858-1929), un explorateur et géographe allemand ;
 Hans Meyer (1925-2020), un acteur sud-africain ;
 Hans Meyer (1942-), un footballeur et entraineur allemand.